Immaculada Concepció, doctrina del catolicisme 
 Obres: Immaculada Concepció (Zurbarán, 1632), quadre del pintor extremeny Francisco de Zurbarán pintat el 1632 
 Capelles:
 La Immaculada Concepció de la Pineda, capella privada de la masia de la Pineda (Bigues i Riells, Vallès Oriental)
 Capella de la Immaculada Concepció de les Tàpies, capella del mas de les Tàpies (Calders).
 Instituts religiosos:
 Congregació de la Mare de Déu de la Immaculada Concepció de Castres
 Esclaves de Maria Immaculada
 Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció
 Missioneres Esclaves de l'Immaculat Cor de Maria
 Missioners Oblats de Maria Immaculada
 Orde de la Immaculada Concepció
 Religioses de Maria Immaculada (Servei Domèstic)
 Religioses de Maria Immaculada Missioneres Claretianes
 Religioses Teatines de la Immaculada Concepció
 Teatines de la Immaculada Concepció